J81 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Guirguillano